Con el nombre de Provincia de Pasto se conocen a varias subdivisiones administrativas que ha tenido Colombia en su historia republicana:

 Provincia de Pasto, de la República de la Nueva Granada.
 Provincia de Pasto, del desaparecido Estado Soberano del Cauca.
 Provincia de Pasto, del actual departamento de Nariño.